Калуджерово () — село в Сербии, в общине Бела-Црква, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 132 жителя (по переписи населения 1991 года — 170 жителей).

Калуджерово находится у государственной границы с Румынией, близ него построен одноимённый пограничный переход, пересечение границы в этом месте имеет сравнительно небольшой трафик, т.к основной поток движения с Румынией, проходит через пограничный переход Ватин неподалёку от города Вршац. Население села в основном занято в сельском хозяйстве.

История 
Впервые упоминается селе в 1421 году, как Калугера, затем у села за его долгую историю часто менялось название, как и у других населённых пунктов общины. По преданию Калуджерово названо в честь старца (по  — старец) освятившему это место. В 1868 году построена новая церковь, а старая была переоборудована в школу.

Демография 
В селе Калуджерово, по переписи 2002 года проживали 109 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 44,9 года (41,5 год у мужчин и 48,2 года у женщин). В селе есть 61 домашнее хозяйство, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,16.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины